Steinar Bråten (ur. 17 września 1962) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Drangedal IL. Olimpijczyk (1984), uczestnik mistrzostw świata juniorów (1980).

2 marca 1980 wystartował na mistrzostwach świata juniorów – zajął 24. lokatę indywidualnie. 16 marca 1980 zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 32. miejsce w Oslo. 1 stycznia 1983 zajął 2. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Garmisch-Partenkirchen. 13 marca 1983 odniósł zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w Oslo. W styczniu 1984 trzykrotnie stawał na podium zawodów Pucharu Europy. 12 lutego 1984 zajął 18. miejsce na zimowych igrzyskach olimpijskich w Sarajewie. 25 stycznia 1987 zajął 3. lokatę w zawodach Pucharu Świata w Sapporo. W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni wystartował w marcu 1989, zajmując 50. pozycję w konkursie Pucharu Europy w Meldal.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty S. Bråtena na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty S. Bråtena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie 
  Sapporo – 25-01-1987 (3. miejsce)
  Oslo – 13-03-1983 (1. miejsce)
  Lake Placid – 16-01-1983 (3. miejsce)
  Garmisch-Partenkirchen – 01-01-1983 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1962
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984